Rora kan syfta på:

 Rorà, ort och kommun i Italien
 Desa Rora, administrativ by i Indonesien